Хендрик — фамилия.

Известные носители:
 Хендрик, Ганс (1834—1889) — датский исследователь Гренландии и переводчик.
 Хендрик, Джефф (род. 1992) — ирландский футболист, полузащитник клуба «Дерби Каунти» и сборной Ирландии.
 Хендрик, Тони (род. 1945) — немецкий музыкальный продюсер.

См. также 
 
 
  и  — укороченные формы от Хендрик.

Примечания